Förvanskning av urkund (14 kapitlet, 2 § brottsbalken), eller ringa urkundsförfalskning, brott som ger påföljden böter eller fängelse i maximalt sex månader.

Rättsfall beskrivs i NJA 1989 s. 656 och RH 2007:59.

Källor 

Brott mot allmänheten och staten